Късна инициализация () е създаващ шаблон за дизайн, който се използва в обектно-ориентираното програмиране.

Целта на късната инициализация е да се отложи във времето създаването на обект, изчисляването на стойност или на някакъв друг отнемащ ресурси процес, до момента в който не ни е нужен за първи път.

Примери

Java 
import java.util.*;

public class Fruit
{
    private static final Map<String,Fruit> types = new HashMap<String,Fruit>();
    private final String type;

    // using a private constructor to force use of the factory method.
    private Fruit(String type) {
      this.type = type;
    }

    /**
     * Lazy Factory method, gets the Fruit instance associated with a
     * certain type. Instantiates new ones as needed.
     * @param type Any string that describes a fruit type, e.g. "apple"
     * @return The Fruit instance associated with that type.
     */
    public static synchronized Fruit getFruit(String type) {
      if(!types.containsKey(type))
      {
        types.put(type, new Fruit(type)); // Lazy initialization
      }
      return types.get(type);
    }
}

C# 
Същия пример за C#
using System;
using System.Collections.Generic;

public class Fruit
{
    private static Dictionary<string,Fruit> types = new Dictionary<string,Fruit>();
    private string type;

    /// <summary>
    /// using a private constructor to force use of the factory method.
    /// </summary>
    /// <param name="type">Type of fruit</param>
    private Fruit(String type) {
      this.type = type;
    }

    /// </summary>
    /// <param name="type">Any string that describes a fruit type, e.g. "apple"</param>
    /// <returns>The Fruit instance associated with that type.</returns>
    public static Fruit getFruit(string type) {
        Fruit f;

        if (! types.TryGetValue(type, out f))
        {
          f = new Fruit(type); // lazy initialization
          types.Add(type,f);
        }

      return f;
    }

    public static void printCurrentTypes() {
        if (types.Count > 0) {
            Console.WriteLine("Number of instances made = {0}",types.Count);
            foreach (KeyValuePair<string,Fruit> kvp in types)
            {
                Console.WriteLine(kvp.Key);
            }
            Console.WriteLine();
        }
    }

}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Fruit.getFruit("Banana");
        Fruit.printCurrentTypes();

        Fruit.getFruit("Apple");
        Fruit.printCurrentTypes();

        // returns pre-existing instance from first
        // time Fruit with "Banana" was created
        Fruit.getFruit("Banana");
        Fruit.printCurrentTypes();

        Console.ReadLine();
    }
}

C++ 
#include <iostream>
#include <string>
#include <map>

using namespace std;

class Fruit {
    private:
        static map<string,Fruit*> types;
        string type;

        // note: constructor private forcing one to use static getFruit()
        Fruit(const string& t) : type(t) {}

    public:
        static Fruit* getFruit(const string& type);
        static void printCurrentTypes();
};

//declaration needed for using any static member variable
map<string,Fruit*> Fruit::types;

/*
 * Lazy Factory method, gets the Fruit instance associated with a
 * certain type. Instantiates new ones as needed.
 * precondition: type. Any string that describes a fruit type, e.g. "apple"
 * postcondition: The Fruit instance associated with that type.
 */
Fruit* Fruit::getFruit(const string& type) {
    Fruit *& f = types[type];   //try to find a pre-existing instance

    if (!f) {
        // couldn't find one, so make a new instance
        f = new Fruit(type); // lazy initialization part
    }
    return f;
}

/*
 * For example purposes to see pattern in action
 */
void Fruit::printCurrentTypes() {
    if (types.size() > 0) {
        cout << "Number of instances made = " << types.size() << endl;
        for (map<string,Fruit*>::iterator iter = types.begin(); iter != types.end(); ++iter) {
            cout << (*iter).first << endl;
        }
        cout << endl;
    }
}

int main(void) {
    Fruit::getFruit("Banana");
    Fruit::printCurrentTypes();

    Fruit::getFruit("Apple");
    Fruit::printCurrentTypes();

    // returns pre-existing instance from first
    // time Fruit with "Banana" was created
    Fruit::getFruit("Banana");
    Fruit::printCurrentTypes();

    return 0;
}

/*
OUTPUT:
Number of instances made = 1
Banana

Number of instances made = 2
Apple
Banana

Number of instances made = 2
Apple
Banana
* /

SmallTalk 
    height
        height ifNil: [height := 2.0].
        ^height
The 'non-lazy' alternative is to use an initialization method that is run when the object is created and then use a simpler accessor method to fetch the value.

    initialize
        height := 2.0

    height
        ^height

Note that lazy initialization can also be used in non-object-oriented languages.

Ruby 
require 'net/http'
class Blogger
  def auth_token
    return @auth_token if @auth_token

    res = Net::HTTP.post_form(uri, params)
    @auth_token = get_token_from_http_response(res)
  end

  # get_token_from_http_response, uri and params are defined later in the class
end

b = Blogger.new
b.instance_variable_get(:@auth_token) # returns nil
b.auth_token # returns token
b.instance_variable_get(:@auth_token) # returns token

Вижте също 
 Шаблони за дизайн

Външни препратки 
 Article "Java Tip 67: Lazy instantiation  - Balancing performance and resource usage" by Philip Bishop and Nigel Warren
 Java code examples
 Use Lazy Initialization to Conserve Resources
 Description from the Portland Pattern Repository
 Lazy Initialization of Application Server Services 
 Lazy Inheritance in JavaScript

Шаблони за софтуерен дизайн